Протерозухи (Proterosuchidae) — родина примітивних архозаврів. Найпримітивніші з так званих «текодонтів», знаходяться в основі гілки, що веде до більш розвинених архозаврів (крокодилоподібних, динозавроморфів).

Опис 
Череп довгий, низький, з різко вигнутою вниз премаксилою. Довжина черепа до 50 см. Тіло крокодилоподібне. 7 шийних хребців, у деяких видів шия досить довга. Довгі поперечні відростки туловищних хребців. Лопатка і коракоїд розділені. Кінцівки п'ятипалі, зап'ястя слабо задерев'яніле. Таз примітивний, без тиреоїдного вікна. Кінцівки широко розставлені, як у ящірок. Хвіст довгий.

Спосіб життя 
Вперше з'явилися наприкінці пермського періоду, дожили до середини тріасу. Більшість — напівводні хижаки, мисливці за дрібними хребетними і рибою. Деякі представники могли бути мисливцями за досить великою здобиччю.

Протерозухи вимерли в середині тріасу, але вони могли дати початок найбільшим тріасовим хижакам — еритрозухіям (Erythrosuchidae). Невідомо, чи є протерозухи предками інших архозаврів.

Класифікація

Роди 
 Archosaurus
 Blomosuchus
 Chasmatosuchus
 Exilisuchus
 ¿Gamosaurus?
 Sarmatosuchus
 Kalisuchus
 Proterosuchus
 Tasmaniosaurus
 Vonhuenia

Філогенія 
Філогенетична кладограма Nesbitt (2011):

Джерела 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных, т.2 — М., «Мир», 1993. — С. 65-67.
 Ископаемые рептилии и птицы, ч.1. - под ред. М.Ф. Ивахненко и Е.Н. Курочкина. - М., Геос., 2008. - С. 284-291.
 Proterosuchidae 
 Proterosuchidae - list of species (Mikko's Phylogeny Archive)

Архозаври
Вимерлі родини плазунів